Francis steht für:
 Francis, Vorname und Familienname
 Francis, ein Esel – Herr General, ein Fantasyfilm von Arthur Lubin aus dem Jahr 1950
 (2050) Francis, Asteroid des Hauptgürtels
 Francis-Turbine, Wasserturbine

Orte in Kanada:
 Francis (Saskatchewan)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Francis (Alabama)
 Francis (Arkansas)
 Francis (Florida)
 Francis (Illinois)
 Francis (Mississippi)
 Francis (Montana)
 Francis (Oklahoma)
 Francis (Pennsylvania)
 Francis (Texas)
 Francis (Utah)
 Francis (West Virginia)

Siehe auch:
 Francis Township
 Lake Francis
 Francis Island, Insel vor Grahamland, Antarktika
 Francis Peaks, Gebirge im Enderbyland, Antarktika
 Mount Francis, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Franzis-Verlag, deutscher Fachverlag
 Frances